Сан-Жозе́ (, Святой Иосиф) — топоним:

Бразилия 
 Сан-Жозе — муниципалитет, штат Санта-Катарина.

Португалия 
 Сан-Жозе — район (фрегезия), муниципалитет Визеу округа Визеу.
 Сан-Жозе — район (фрегезия), муниципалитет Лиссабон округа Лиссабон.
 Сан-Жозе — район (фрегезия), муниципалитет Понта-Делгада округа Азорские острова.

См. также 
 Святой Иосиф
 
  — аналог на испанском